Steinweiler (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Steinweiler (Nattheim), een plaats in de Duitse gemeente Nattheim